An der Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2014, die von 16. bis 18. Mai 2014 stattfand, nahmen 32 Spielerinnen teil, von denen sich vier Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Nürnberg